So-Called Chaos är ett musikalbum av Alanis Morissette som släpptes den 18 maj 2004.

Låtlista
 Eight easy steps  	   	 	
 Out is through 	  		
 Excuses 	  		
 Doth I protest too much 	  		
 Knees of my bees 	  		
 So-called chaos 	  		
 Not all me 	  		
 This grudge 	  		
 Spineless 	  		
 Everything 	  		

Musikalbum 2004
Album av Alanis Morissette